Richard Franklin (1936-), est un acteur britannique.
 Richard Franklin (1948-2007), est un réalisateur australien.

Voir aussi 
 Rich Franklin (1974-), pratiquant américain d'arts martiaux mixtes.